Santo Estêvão – miasto i gmina w Brazylii
Miejscowości w Portugalii:
 Santo Estêvão – miejscowość w gminie Alenquer
 Santo Estêvão – miejscowość w gminie Benavente
 Santo Estêvão – miejscowość w gminie Chaves
 Santo Estêvão – miejscowość w gminie Estremoz
 Santo Estêvão – miejscowość w gminie Sabugal
 Santo Estêvão – miejscowość w gminie Tavira